O MV-13 Esporte Clube é um clube esportivo brasileiro, sediado na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Recentemente disputou o Campeonato Amapaense Não-Profissional de 2019. No mesmo ano também participou do Campeonato Amapaense Feminino de 2019.

Competições 

  Campeonato Amapaense Feminino
  Campeonato Amapaense Não-Profissional
  Campeonato Amapaense de Handebol

Títulos

Referências 

Esporte de Macapá
Clubes de futebol do Amapá